Remember Me (ricordati di me) può riferirsi a:

Cinema
Remember Me  – cortometraggio documentario del 1979 diretto da Dick Young
Remember Me – film TV del 1985 diretto da Lex Marinos
Remember Me?  – film del 1997 diretto da Nick Hurran
Remember Me – film del 2010 diretto da Allen Coulter
L'amore è senza età (Remember Me) – film del 2019 diretto da Martín Rosete
Remember Me – cortometraggio del 2021 diretto da Ron McCants

Informatica
Remember Me  – videogioco del 2013 per PlayStation 3, Xbox 360 e Microsoft Windows pubblicato da Capcom

Musica
Remember Me  – singolo di Diana Ross del 1971
Remember Me (22 Previously Unissued Tracks) – raccolta di Otis Redding del 1992
Remember Me  – singolo di Blue Boy del 1997
Remember Me  – singolo dei Journey del 1998
Remember Me  – singolo dei British Sea Power del 2001
Remember Me  – singolo degli Hoobastank del 2002
Remember Me  – album di Mac Dre del 2002
Remember Me  – EP dei British Sea Power del 2003
Remember Me  – album di Kokia del 2003
Remember Me  – singolo dei The Zutons del 2004
Remember Me  – singolo di T.I. del 2009
Remember Me, Vol. 1 – album di Willie Nelson del 2011
 Remember Me – singolo di Daley feat. Jessie J del 2012
Remember Me  – singolo dei The Red Jumpsuit Apparatus del 2013
Remember Me – album di Sage the Gemini del 2014
 Remember Me – brano della colonna sonora di Coco del 2017

Televisione
La casa delle ombre (Remember Me) – film televisivo del 1995 diretto da Michael Switzer
Ricordatemi (Remember Me) – episodio della serie televisiva Star Trek: The Next Generation
Remember Me  – miniserie televisiva del 2014 della BBC One

Videogiochi
 Remember Me  – videogioco del 2013 pubblicato da Capcom